Palestrina har flere betydninger:

 Palestrina - en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien
 Giovanni Pierluigi da Palestrina - en italiensk komponist fra renæssancen